Шигарево — деревня в Расловском сельском поселении Судиславского района Костромской области России.

География 
Деревня расположена на реке Меза.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня относилась к 1 стану Костромского уезда Костромской губернии. В ней числилось 10 дворов, проживали 21 мужчина и 28 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 72 человека (34 мужчины и 38 женщин).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня относилась к Шишкинской волости Костромского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в ней числилось 14 крестьянских двора и 77 жителей. Основным занятием жителей деревни, помимо земледелия, была работа  и угольщиками.

Население

Примечания 

Населённые пункты Судиславского района